Городи́ще — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Круппская волость».

Общие сведения 
Расположена на севере района не левом берегу реки Пиуза (Пимжа), в 4 км к западу от волостного центра, деревни Крупп. В 1 км к западу от деревни проходит граница РФ с Эстонией.

У деревни находятся объекты культурного наследия: городище, курган (с каменным крестом) и городище «Городская гора».

История 
В 1944 году деревня входила в волость Ярвесуу Печорского уезда Эстонской Республики.

21 мая 2011 года в деревне был освящён новый храм.

Население 
Численность населения деревни составляет 51 житель (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Печорского района